Куде́б (Кудебь; в Латвии — Ку́дупе; ) — река в Латвии и Псковской области России. Устье реки находится на высоте 42 м над уровнем моря в 58 км по левому берегу реки Великой. Длина реки — 82 км, площадь водосборного бассейна — 760 км².

Притоки:
 В 39 км от устья, по правому берегу реки впадает река Глыбоченка;
 В 45 км от устья, по левому берегу реки впадает река Налица;
 В 47 км от устья, по левому берегу реки впадает река Вруда;
 В 51 км от устья, по левому берегу реки впадает река Лидва;
 В 60 км от устья, по левому берегу реки впадает река Месгушка.

Исторические данные 
В Псковских летописях есть следующее упоминание, датированное 3 июлем 1247 года.
«В лето 6755-е. Избиша Литва псковичь на Кудепи, месяца июля в 3 день.»

В конце XIX века отмечалось, что река является «несплавной».

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Великая. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000212102000028921.

Примечания

Ссылки 
 
 

Притоки Великой (впадает в Псковское озеро)
Реки Палкинского района
Реки Печорского района
Реки Алуксненского края
Пограничные реки